Le tournoi de tennis de New Haven est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie Premier, se dispute du 21 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits des Américaines Madison Keys et Sloane Stephens, de la Britannique Johanna Konta, des Russes Svetlana Kuznetsova et Anastasia Pavlyuchenkova, de la Serbe Jelena Janković, des Tchèques Karolína Plíšková et Barbora Strýcová.
 Les joueuses forfaits sont respectivement remplacées par Camila Giorgi, Caroline Garcia, Anett Kontaveit, Johanna Larsson, Kayla Day, Kristina Mladenovic, Kirsten Flipkens, Evgeniya Rodina.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New Haven
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
New Haven
Sport aux États-Unis en août 2016
Tennis en août 2016